Жюль Вандоре́н (, произносится ; 30 декабря 1908 — 7 января 1985) — французский футболист, защитник сборной Франции, участник чемпионатов мира 1934 и 1938.

Карьера

Клубная 
Большую часть своей карьеры игрока Жюль Вандорен провёл в клубе «Олимпик Лилль», за который выступал с 1928 по 1939 год. В составе «Олимпика» защитник участвовал в первом чемпионате Франции и стал победителем этого турнира. В 1939 году Вандорен в составе «догов» дошёл до финала кубка Франции, где его команда уступила парижскому «Расингу» со счётом 1:3. Вскоре после этого Вандорен перешёл в «Ред Стар», за который выступал два года. Завершил карьеру футболиста в «Реймсе» в 1943 году.

В сборной 
Жюль Вандорен дебютировал в сборной Франции 12 февраля 1933 года в товарищеском матче с Австрией. Защитник дважды (в 1934 и 1938 годах) попадал в заявку национальной сборной для участия в чемпионате мира, однако ни в одном матче на мировых первенствах не сыграл.

13 декабря 1936 года Вандорен впервые в своей карьере сыграл за сборную с капитанской повязкой. Это произошло в товарищеском матче со сборной Югославии

В последний раз за сборную Жюль Вандорен выступал 15 марта 1942 года в товарищеском матче со сборной Испании. Всего защитник провёл за национальную команду 22 товарищеских матча (из которых 3 — в качестве капитана).

Тренерская 
Жюль Вандорен начал тренерскую карьеру в 1941 году, выступая за «Реймс» в качестве играющего тренера. В дальнейшем возглавлял французские и бельгийские клубы, а также сборную Сенегала (с 1961 по 1963 год). С «Гентом» Вандорен в 1955 году стал вице-чемпионом Бельгии. «Гент» и стал последним клубом в тренерской карьере Вандорена, которая завершилась в 1970 году.

Статистика 

Итого: 22 матча; 8 побед, 3 ничьих, 11 поражений.

Достижения

В качестве игрока 
 Чемпион Франции: 1932/33
 Вице-чемпион Франции: 1935/36
 Финалист Кубка Франции: 1938/39

Тренерские 
 Вице-чемпион Бельгии: 1954/55

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на Footballdatabase.eu 
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Олимпик Лилль»
Игроки ФК «Ред Стар»
Игроки ФК «Реймс»
Футбольные тренеры Франции
Тренеры ФК «Реймс»
Тренеры ФК «Орлеан»
Тренеры ФК «Кан»
Тренеры ФК «Гент»
Тренеры ФК «Лилль»
Тренеры сборной Сенегала по футболу
Тренеры ФК «Седан»
Тренеры ФК «Серкль Брюгге»